Раджаб Абдельхай Саад Абдельразак (; , Думъят, Египет) — египетский тяжелоатлет, участник двух летних Олимпийских игр, чемпион Африканских игр 2015 года, двукратный чемпион Средиземноморских игр.

Спортивная биография 
В 2010 году 19-летний Абдельхай выступил  на своём первом взрослом чемпионате мира. Египетский спортсмен не смог оказать достойную конкуренцию, но и не остался в конце таблицы, заняв 12-е место с результатом 353 кг. На следующий год Раджаб смог улучшить свой результат, показав в сумме 364 кг и заняв высокое 8-е место. В 2012 году Абдельхай дебютировал на летних Олимпийских играх в Лондоне. Египетский тяжелоатлет выступил в категории до 85 кг. В рывке Абдельхай поднял 165 кг, а в толчке 207 кг, что дало в сумме 372 кг и 6-е место в итоговом протоколе.

После окончания Игр в Лондоне Абдельхай принял решение перейти в более тяжёлую весовую категорию до 94 кг. В 2013 году египетский спортсмен завоевал золото Исламских игр солидарности. Спустя несколько месяцев, на чемпионате мира в польском Вроцлаве, Абдельхай был близок к завоеванию награды, но по результатам соревнований остался на 5-м месте. Чемпионат мира 2014 года сложился для египетского тяжелоатлета неудачно. По сумме двух упражнений ему удалось поднять всего 373 кг, что отбросило его лишь на 12-е место.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионат мира

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики 
 Профиль на сайте IWRP 
 

Тяжелоатлеты Египта
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года